Осада Асторги:
 Осада Асторги (1810)
 Осада Асторги (1812)